El nombre genérico escuela de Bolonia puede referirse a:

La Escuela de Bolonia dedicada a la interpretación del Derecho romano durante la Edad Media.
La Escuela franciscana de Bolonia, grupo de eruditos dedicados a la teología escolástica durante el siglo XIII.
La llamada Escuela de Bolonia, grupo de intelectuales dedicados al estudio del Concilio Vaticano II y la Historia de la Iglesia después del Concilio.
La Escuela de Bolonia, escuela artística surgida en Bolonia entre los siglos XVI y XVII, y que aglutina a una serie de artistas activos en varias ciudades italianas.